Real Fine Place — пятый студийный альбом американской кантри-певицы и автора-исполнителя Сары Эванс, изданный 4 октября 2005 года на студии RCA Nashville. Песня «A Real Fine Place to Start» заняла первое место в кантри-чарте Hot Country Songs. Альбом был сертифицирован в платиновом RIAA в США. С тиражом 130 000 копий в первую неделю альбом возглавил кантри-чарт Top Country Albums, впервые в карьере певицы.

Реакция общественности 
Эванс с альбомом была номинирована на несколько премий: CMA Awards, Academy of Country Music Awards, CMT Music Awards и другие. Она выиграла «BMI Country Awards» за песню «You’ll Always Be My Baby». Альбом получил положительные отзывы от музыкальных критиков и интернет-изданий, например, таких как Allmusic.

Список композиций

Чарты и сертификации

Альбом

Сертификации

Синглы

Примечания

Ссылки 
 

Кантри-альбомы
Альбомы RCA Records
Альбомы Сары Эванс
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний